Битва за Гому (2008)
 Битва за Гому (2012)